Епархия Раджшахи () — епархия Римско-католической церкви c центром в городе Раджшахи, Бангладеш. Епархия Раджшахи входит в митрополия Дакки. Кафедральным собором епархии Раджшахи является собор Доброго Пастыря.

История 
21 мая 1990 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Quo aptius, которой учредил епархию Раджшахи, выделив её из епархии Динаджпура.

Ординарии епархии 
 епископ Патрик Д’Росарио (21.05.1990 — 3.02.1995) — назначен епископом епархии Читтагонга;
 епископ Паулинус Коста (11.01.1996 — 9.07.2005) — назначен архиепископом Дакки;
 епископ Gervas Rozario (15.01.2007 — по настоящее время).

Ссылки 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла Quo aptius
 Информация

Католические епархии Бангладеш